Marten Asmodom Vilijn, beter bekend als Voldemort, de aartsvijand van Harry Potter
 Marten Vilijn Sr., een Dreuzel, en de vader van Heer Voldemort